
Termin -{CCK1}- ima više značenja.

 -{CCL28}-, hemokin
 Holecistokininski receptor A, GPCR